Thomai ist der Familienname folgender Personen:

 Themie Thomai (1945–2020), albanische kommunistische Politikerin
 Thoma Thomai (* 1936), albanischer Hochschullehrer und Bildhauer